U 68 bezeichnet:
 SM U 68, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 68 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U68